Принц Мехмед (; 1521 — 1543) био је принц Османског царства.

Биографија 
Рођен је 1521. године у Истанбулу као најстарији син Сулејмана I и његове супруге Хурем султаније.

Био је омиљени син султана Сулејмана иако је Сулејман имао још старијег сина Мустафу са Махидевран султанијом. 1541. године Сулејман је Мехмеда одредио за управитеља санџака Манисе а Мустафа је послан у Амасју, што је значило да Мехмет после смрти свог оца постаје султан јер је Маниса најближи санџак престолу.

Постхумно је добио ћерку која се звала Хумашах.

Умро је веома млад у 22. години, односно умро је 7. новембра 1543. године од богиња. Ипак, савременик принца Мехмета писао је: "Принц, који је имао више рафинираних квалитета од наследника Мустафе, био је врло интелигентан и врло суптилан у просуђивању. Сулејман га је наменио за својег наследника, али човек предлаже, а Бог располаже“. Сулејман је много туговао након смрти Мехмета. У част принца Мехмета подигнута је такозвана Принчева џамија.

Спољашње везе 

Османско царство
Рођени 1521.
Умрли 1543.
Османски принчеви
Личности Млетачко-турских ратова